Сейду́ Кейта́ ()

 Сейду Кейта (фотограф)
 Сейду Кейта (футболіст)